Indianapolis 500 1930 je bila osemnajsta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis in prva neprvenstvena dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1930. Potekala je 30. maja 1930.

Rezultati

1930 v športu
Sezona Velikih nagrad 1930
1930